Gajówka Maziarze (SIMC 0623008)
 Gajówka Maziarze (SIMC 0623296)